Buffalo City ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Buffalo City (Arkansas), im Baxter County
 Buffalo City (North Carolina), im Dare County
 Buffalo City (Wisconsin), im Buffalo County

in Südafrika:
 Buffalo City Metropolitan Municipality, Provinz Ostkap